Bandy Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bandy Creek (Arkansas), im Pike County
 Bandy Creek (Oklahoma), im Latimer County
 Bandy Creek (Tennessee), im Scott County